Рэймонд Дарлингтон «Рэй» Феликс (; 10 декабря 1930 года, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк — 28 июля 1991 года, Куинс, Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете Лонг-Айленда, в 1953 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Балтимор Буллетс». Позже выступал за команды «Нью-Йорк Никс» и «Миннеаполис/Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА провёл 9 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1954). В 1954 году признавался новичком года НБА. Всего за карьеру в НБА сыграл 637 игр, в которых набрал 6974 очка (в среднем 10,9 за игру), сделал 5654 подбора и 456 передач.

Смерть 
Рэй Феликс умер 28 июля 1991 года в Куинсе, самом большом по территории и втором по населению боро Нью-Йорка.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Миннеаполис Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Родившиеся в Нью-Йорке
Умершие в Куинсе
Выпускники университета Лонг-Айленда